Бакалян:
 Бакалян, Вардан Мушегович (род. 1995) — армянский футболист.
 Бакалян, Парет Арутюнович (1925—1999) ― советский и армянский врач-гигиенист.